Kasper Hämäläinen (Turku, 8 de agosto de 1986) é um futebolista finlandês que já atuou no Ekstraklasa, Legia Varsóvia, e na Seleção Finlandesa de Futebol.

Ligações externas 

  Kasper Hämäläinen (90minut.pl)

Naturais de Turku
Futebolistas da Finlândia
Futebolistas do Djurgårdens IF
Futebolistas do Lech Poznań
Futebolistas do Legia Warszawa
Jogadores da Seleção Finlandesa de Futebol